GI steht für:
 Geheimer Informator, bestimmte Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, später Inoffizieller Mitarbeiter (IM) genannt
 General Instrument, ein US-amerikanischer Elektronikhersteller
 Generalinspekteur, militärischer Titel
 Generalintendant, Leiter von Rundfunk- oder Fernsehanstalten
 Gesellschaft für Informatik, Informatikfachvertretung im deutschsprachigen Raum
 GI (Soldat) (auch: G.I.), Soldat der US-Streitkräfte
 Gibraltar, nach ISO 3166
 Global Illumination in der 3D-Computergrafik, siehe Globale Beleuchtung
 Glykämischer Index, Maß für die blutzuckersteigernde Wirkung kohlenhydrathaltiger Lebensmittel
 Goethe-Institut, deutsche Kulturorganisation
 Government Issue, US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Guard Intervall, Schutzintervall in der Nachrichtentechnik
 Itek Air (IATA-Code), kirgisische Fluggesellschaft
 Longhao Airlines (IATA-Code), chinesische Frachtfluggesellschaft
 (GI) (Germs Incognito), Studioalbum der Germs (1979)

GI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Gießen
 Italien: Freies Gemeindekonsortium Agrigent (Girgenti) (auslaufend)
 Spanien: Provinz Girona (auslaufend)

Gi steht für:
 Gibi, Binärpräfix
 Keiko-Gi, traditionelles japanisches Kleidungsstück
 Gi-Proteine, eine Familie heterotrimerer G-Proteine

Gi ist der Familienname folgender Personen:
 Gi Hyeong-do (1960–1989), südkoreanischer Lyriker

gi steht für:
 .gi, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) für Gibraltar

GÍ steht für:
 Gøtu Ítróttarfelag, färöischer Fußballverein aus Gøta

Abkürzung